Angeles (ou Ángeles) est un patronyme, prénom, toponyme et un terme pouvant désigner:

Patronyme et prénom

Toponyme

Los Angeles, ville de Californie
Forêt nationale d'Angeles, forêt nationale de Californie
Mont Angeles, montagnes Olympiques de l'État de Washington

Ángeles, ville de La Pampangue

, rivière de Lares

Arts et divertissements
, groupe rock américain
Angeles, chanson de l'album Shepherd Moons d'Enya
Angeles, chanson du chanteur Engelbert Humperdinck
Angeles, chanson de l'album Either/Or d'Elliott Smith
Ángeles del Infierno, groupe basque espagnol de heavy metal
, film familial espagnol (2007)

Voir aussi

Homonymie de toponyme